Wiebach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Wiebach (Itz), rechter Zufluss der Itz gegenüber Rossach, Gemeinde Großheirath, Landkreis Coburg, Bayern
 Wiebach (Große Erft), linker Zufluss der Großen Erft (zur Erft) bei Thorr, Stadt Bergheim, Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Wiebach (Wupper), rechter Zufluss der Wupper über die Wiebach-Vorsperre in der Wuppertalsperre bei Oberhombrechen, Stadt Hückeswagen, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Orte:
 Wiebach (Radevormwald), Hofschaft der Stadt Radevormwald, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Wiebach, ein anderer Name der ehemaligen Wiebachmühle, heute überflutet von der Wiebach-Vorsperre der Wuppertalsperre